Blainville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Blainville-sur-Orne, regionen Normandie, departementet Calvados, 
 Blainville-sur-Mer, regionen Normandie, departementet de la Manche, 
 Blainville-Crevon, regionen Normandie, departementet Seine-Maritime, 
 Blainville-sur-l'Eau, regionen Grand Est, departementet Meurthe-et-Moselle,

Kanada 

 Blainville, Quebec, kommun,